
Termin -{R35}- ima više značenja.

 R-oznake, R35: Uzrokuje opekotine većeg stepena
 R35 put (Južna Afrika), autoput